Закон Готланда, также известный как Вестерготский закон () или вестготский закон () — старейший документ, написанный на шведском языке латинским алфавитом, являющийся старейшим известным доныне шведским провинциальным законодательным сводом. Закон Готланда был составлен в начале XIII века, и известен как законодательный свод, использовавшийся в шведской провинции Вестергётланд () в XIII веке. Самый ранний полный текст датирован 1281 годом. Небольшие фрагменты ранних текстов датируются 1250 годом.

Примечания

Ссылки 
 Äldre Västgötalagen  с сайта Национальной Библиотеки Швеции 
 Old Swedish and old Icelandic manuscripts  с сайта Национальной Библиотеки Швеции 
 Den äldre västgötalagen

Книги XII века
Кодексы